Molodjozjnaja chokkejnaja liga (MHL) (, svenska: Ungdomshockeyligan) är en rysk juniorishockeyliga som bildades den 26 mars 2009 av 20 hockeyklubbar tillsammans med KHL och Ryska ishockeyförbundet. Säsongen 2019/20 bestod ligan av 34 lag från Ryssland, Kazakstan, Lettland och Kina. Tidigare har även lag från Ukraina, Vitryssland, Ungern, Österrike och Slovakien deltagit. Flera av lagen i MHL är samarbetspartners med ishockeylag i Kontinental Hockey League (KHL), Vyssjaja chokkejnaja liga (VHL) och vitryska Extraliga. Spelare som är berättigad till att spela i ligan är mellan 16 och 20 år.

När serien är färdigspelad går de främsta lagen vidare till ett slutspel om trofén Charlamov Cup, som är namngiven efter den ryska ishockeylegendaren Valerij Charlamov. Det lag som har vunnit flest gånger är Loko Jaroslavl med tre titlar.

Deltagande lag och resultat 
Nedanstående tabell visar lagen som deltagit i MHL 2009–2019, deras placeringar i seriespelet och resultat i slutspelet.

Anmärkningar

Referenser

Externa länkar
Officiell webbplats

Internationella ishockeyserier
Ishockey i Kazakstan
Ishockey i Lettland
Ishockey i Ryssland
Ishockey i Slovakien
Ishockey i Ukraina
Ishockey i Ungern
Ishockey i Belarus
Organisationer bildade 2009
Organisationer i Moskva
Sportevenemang i Kazakstan
Sportevenemang i Lettland
Sportevenemang i Ryssland
Sportevenemang i Slovakien
Sportevenemang i Ukraina
Sportevenemang i Ungern
Sportevenemang i Belarus
Återkommande sportevenemang med premiär 2009